War er det engelske ord for krig. War eller WAR kan også henvise til:

Steder 
 War, West Virginia - en by i West Virginia

Musik

Artister 
 War (band), et amerikansk funk band fra 70'erne
 War (svenskt band), et black metal band også kendt som Total War

Album 
 War (Bolt Thrower album)
 War (Born from Pain album)
 War (album)
 War (War album), af bandet War
 W.A.R. (We Are Renegades), af den amerikanske hip-hop artist Pharoahe Monch

Sange 
 "War" (Bob Marley sang)
 "War" (Bone Thugs-n-Harmony sang)
 "War" (Edwin Starr sang)
 "War", af Joe Satriani fra The Extremist
 "War", af Judas Priest fra Nostradamus
 "War", af Linkin Park fra The Hunting Party
 "War", af Meshuggah fra Rare Trax
 "War", af OutKast fra Speakerboxxx/The Love Below
 "War", af Poets of the Fall fra Twilight Theater
 "War", af Sean Kingston fra Tomorrow
 "War", af Wumpscut fra Embryodead
 "War?", af System of a Downs
 "The War Song", af The Culture Club

Computere, spil og software 
 Warhammer Online (Warhammer Online: Age of Reckoning) - et computerspil
 WAR (Sun fil format) (Web application ARchive), et filformat til Javaapplikationer
 W.A.R., et computerspil fra 1986
 Wars (serie), en Nintendo videospil-serie
 War (computer spil), et videospil fra 1979 til Apple II

Organisationer 
 White Aryan Resistance, en neo-nazistisk organisation i Indiana

Tegneserier 
 War (TMNT), en figur i Teenage Mutant Ninja Turtles

Film og tv 
 "War" (Da Ali G Show), en episode i Ali G Show fra 2003
 War (film fra 2007), en film fra 2007
 War, Inc., en satirisk film fra 2008 om, amerikansk politik
 The War, en film fra 1994 med Elijah Wood og Kevin Costner